2-й чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении прошёл 3—5 марта 1989 года во Дворце спорта в Будапеште, столице Венгрии.

В соревнованиях приняли участие 378 атлетов из 61 страны мира. Было разыграно 24 комплекта медалей (13 у мужчин и 11 у женщин).

Призёры 
Сокращения: WR — мировой рекорд | AR — рекорд континента | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
Медали в 24 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 24 стран-участниц.

Ссылки 
 

1989
Март 1989 года
Спорт в Венгрии в 1989 году
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Венгрии
Чемпионаты мира в Венгрии